У́лица Ломоно́сова — улица в микрорайоне Коновалово города Мариинского Посада Чувашской Республики. Проходит в западной «спальной» части города. Образована в 1970-х годах на западной окраине города на территории между бывшими селами Коновалово и Новинское, включенных в черту города Мариинского Посада более века тому назад в период объединения нескольких поселений и деревень вокруг села Сундырь.

Получила своё имя в честь основателя российской науки М. В. Ломоносова.

Архитектура 
Улица застроена жилыми домами (пяти-, трех- и двухэтажными, № 1 — 17).

Важные и интересные объекты 
Улица застроена жилыми домами (№ 1 — № 21) муниципального фонда. На ней также располагаются Коноваловская основная школа (дом № 9, где 1 сентября 2011 года побывали олимпийская чемпионка Е. Н. Николаева (уроженка района и депутат Госсовета Чувашской Республики), министр по физической культуре, спорту и туризму Чувашии А. А. Николаев, главы города и района), МОУ ДОД «Мариинско-Посадский районный Дом детского творчества» (дом № 12), офис врача общей практики и городская библиотека (дом № 12), предприятия розничной торговли и др. В 2017 году открыт второй в городе и первый в микрорайоне Коновалово магазин сети «Пятёрочка» (дом № 13). Здесь же в доме № 12 располагается Музей-мастерская художника геральдики Вадима Шипунова, который, в скором времени может стать первым Музеем геральдики в Поволжье. Более 6 телеканалов (включая три федеральных из Москвы) и несколько газет и журналов (включая журнал «Огонек») побывали на этой улице в 2005—2010 годах. В 2006 году на этой улице проводили съёмку телеканал ТВ Центр, в 2007 году — Первый канал и ВГТРК «Культура».

Проезд 
От центра города до улицы Ломоносова можно доехать до автобусной остановки «Каменный» (около дома № 8) городским автобусом № 1, маршрутным такси № 3 и междугородним автобусом № 222, следующим из Новочебоксарска. Движение двухполосное.

Смежные улицы 
С северной стороны улица Ломоносова соединяется с улицей Котовского, а с южной — с улицей Курчатова. С востока параллельно с ней проходят улицы Дзержинского и Салтыкова-Щедрина.

Примечания 

Улицы Мариинского Посада
Улицы, названные в честь Михаила Ломоносова